Plusieurs souverains se sont appelés Bernard III :

 Bernard III est comte de Melgueil de 989 à 1055.
 Bernard III est comte de Bigorre de 1090 à 1113.
 Bernard III est comte d'Armagnac de 1098 à 1110.
 Bernard III est évêque de Tarbes de 1141 à 1175.
 Bernard III est duc de Saxe de 1180 à 1212.
 Bernard III est prince d'Anhalt-Bernbourg de 1323 à 1348.
 Bernard III est évêque de Nîmes en 1324.
 Bernard III est margrave de Bade-Bade de 1515 à 1536.
 Bernard III est duc de Saxe-Meiningen de 1914 à 1918.

Bernard 03